El término hermanas del Espíritu Santo puede hacer referencia al nombre común o gentilicio de unos de los siguientes institutos de vida consagrada de la Iglesia católica:

 Hermanas del Espíritu Santo de Detroit, congregación fundada por Barbara Timofieff Finatowicz, en Detroit (Estados Unidos);
 Hermanas del Espíritu Santo de Ariano, congregación fundada en 1877, por Giuseppina Arucci y Andrea D'Agostino en Ariano (Italia);
 Hermanas del Espíritu Santo de Coblenza, congregación fundada en 1857, por Philipp de Lorenzi en Coblenza (Alemania);
 Hermanas del Espíritu Santo y de María Inmaculada, congregación fundada en 1888, por Margaret Mary Healy Murphy en San Antonio (Texas-Estados Unidos).

Otras organizaciones católicas que incluyen en término en sus nombres son:

 Hermanas Oblatas del Espíritu Santo, congregación fundada en 1882 por Elena Guerra en Lucca (Italia);
 Misioneras Siervas del Espíritu Santo, congregación fundada en 1889 por San Arnoldo Janssen en Steyl (Países Bajos).